Costantino Paleologo (m. 1271) – figlio di Andronico II Paleologo
 Costantino Paleologo (Costantino Porfirogenito; 1261-1306) – figlio di Michele VIII Paleologo
 Costantino XI Paleologo (1405-1453) – imperatore bizantino
 Costantino Paleologo (m. 1543) – figlio di Andrea Paleologo